Pic de la Portella: cim del límit dels termes comunal de Porta, a l'Alta Cerdanya, municipal de Lles, a la Baixa Cerdanya i parroquial d'Encamp, pertanyent a Andorra
 Pic de la Portella: cim del límit dels termes d`Esterri de Cardós i de Vall de Cardós, a la comarca del Pallars Sobirà.

A més, hi ha el Pic de la Portella de Bac d'Hortell, pertanyent al límit dels termes comunals de l'Alta Cerdanya de Dorres, Enveig i Portè.